Пардус — одна із ненаукових назв виду Гепард (Acinonyx jubatus) — ссавця підродини Малі кішки (Felinae) родини Котові (Felidae) ряду Хижі (Carnivora).

 Пантера пардус — латинська наукова назва виду Пантера плямиста (леопард) (Panthera pardus) — великого ссавця підродини Великі кішки (Pantherinae) родини Котові (Felidae) ряду Хижі (Carnivora).